El Estadio Stepanakert (en armenio: Ստեփանակերտի Մարզադաշտ; en azerí: Xankəndi şəhər stadionu) es un estadio de usos múltiples totalmente dispuesto con asientos en Stepanakert, en la República de Nagorno Karabaj un estado independiente de facto, reclamado por Azerbaiyán. Se utiliza sobre todo para los partidos de fútbol y es el estadio del equipo de fútbol nacional no reconocido por la FIFA de Nagorno Karabaj y el Lernayin Artsaj FC de Stepanakert. El estadio fue construido entre 1955 y 1956. Fue inaugurado oficialmente en 1956 como el Estadio José Stalin (el gobernante soviético que controlaba la U.R.S.S. en ese entonces). Más tarde, el nombre fue cambiado a Estadio Stepan Shahumyan. El estadio fue totalmente renovado en el 2004-2005, cuando se convirtió en un estadio equipado con asientos en todas sus secciones con una capacidad de 12.000 espectadores y se renombró estadio Stepanakert, por la ciudad donde se localiza.

Véase también 
 Estadio
 Instalación deportiva
 Fútbol

Referencias 

Stepanakert
Edificios y estructuras de Stepanakert